Girimukti (Campaka), een plaats in Indonesië
Girimukti (Ciemas), een plaats in Indonesië
Girimukti (Cilograng)
Girimukti (Cimarga)
Girimukti (Cisewu), een plaats in Indonesië
Girimukti (Kasokandel), een plaats in Indonesië
Girimukti (Pasirkuda), een plaats in Indonesië
Girimukti (Singajaya), een plaats in Indonesië
Girimukti (Sindangbarang), een plaats in Indonesië
Girimukti (Sumedang Utara), een plaats in Indonesië